Вольциевые () — порядок вымерших хвойных растений, произраставших в течение каменноугольного и пермского периодов на территории Гондваны. Считаются одними из предков современных хвойных.

Описание 
Стволы пикноксилические (древесины больше, чем коры и сердцевины), ветви первого порядка расположены мутовчато, от них отходят ветви второго порядка, покрытые простыми игловидными листьями. На верхушках ветвей первого и второго порядка находятся стробилы, причем на одной ветви первого порядка могут присутствовать как женские, так и мужские стробилы. Пыльца одномешковая.

Классификация 
 Utrechtiaceae
 Thucydiaceae
 Emporiaceae
 Majonicaceae
 Ullmanniaceae
 Bartheliaceae
 Ferugliocladaceae
 Buriadiaceae
 Роды incertae sedis
 Glyptolepis
 Conewagia
 Voltziopsis
 Florinostrobus
 Tricanolepis
 Swedenborgia
 Aethophyllum

Кладограмма

Примечания

Ссылки 
 Voltziales.
 Voltziales (palaeos.org).

Вымершие растения
†
Флора каменноугольного периода
Флора пермского периода
†